Yellawood 500  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 188 varv (500,08 miles 804,800 km) på den 2,66 mile långa ovalbanan Talladega Superspeedway i Lincoln i Alabama i USA. Loppet har körts årligen sedan 1969 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Talladega, det andra är Geico 500.

Tidigare namn 
 Talladega 500 (1969–1987)
 Talladega DieHard 500 (1988–1989)
 DieHard 500 (1990–1997)
 Winston 500 (1998–2000)
 EA Sports 500 (2001–2004)
 UAW-Ford 500 (2005–2007)
 AMP Energy 500 (2008–2009)
 AMP Energy Juice 500 (2010)
 Good Sam Club 500 (2011)
 Good Sam Roadside Assistance 500 (2012)
 Camping World RV Sales 500 (2013)
 Geico 500 (2014, 2018-)
 CampingWorld.com 500 at Talladega (2015)
 Hellmann's 500 (2016)
 Alabama 500 (2017)
 1000bulbs.com 500 (2018-2019)

Vinnare genom tiderna 

  – Darrell Waltrip tog över Donnie Allisons bil efter att han själv brutit loppet och Allison drabbats av värmeslag. Det är dock endast Allison som officiellt räknas som segrare enligt NASCARs reglemente.
  – Loppet kortat på grund av mörker på oupplyst bana, det efter att loppet först skjutits upp samt därefter rödflaggats under tävling. 
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet avbröts efter 57 varv på grund av regn. Resterande varv kördes dagen efter.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Anmärkningar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Alabama
Återkommande sportevenemang med premiär 1969